DXXX steht für:
 römische Zahlzeichen für 530
 Flughafen Lomé (ICAO-Code), Flughafen in Lomé in Togo

Siehe auch:
 D30

Abkürzung